Ingram är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Ingram
 Dave Ingram
 James Ingram
 Joan Ingram
 John Henry Ingram
 John Kells Ingram
 Luther Ingram
 Rex Ingram (1892–1950), irländsk filmregissör
 Rex Ingram (skådespelare) (1895–1969), amerikansk skådespelare
 Sheila Ingram
 William Ayerst Ingram

Se även 

 Clara Ingram Judson
 Geoffrey Ingram Taylor

Externa länkar 
 

Engelska efternamn